Ґреґ Готем (;  7 березня 1956, Лондон, Онтаріо, Канада) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав у 1974 році в .

1976 року був обраний на драфті НХЛ під 84-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Піттсбург Пінгвінс», «Сагіно Гірз», ЦХЛ, «Даллас Блек Гокс», «Цинциннаті Тайгерс», «Нью-Брансвік Гоукс», «Балтимор Скіпджекс» та «Ньюмаркет Сейнтс».

Загалом провів 235 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Даллас Блек Гокс»
Хокеїсти «Нью-Брансвік Гоукс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»

en:Greg Hotham